YMO steht für:
 Yellow Magic Orchestra, japanisches Musiktrio
 Flughafen Moosonee (IATA-Code), Flughafen von Moosonee, Ontario, Kanada

ymo steht für:
 Mon (Yangum-Sprache) (ISO-639-3-Code), Hauptvarietät des Dialektclusters Yangum, einer Torricelli-Sprache in Sandaun Province, Papua-Neuguineas

Abkürzung